Мухаммад VI аль-Ахмар (1332—1362) — 10-й емір Гранадського емірату в 1360—1362 роках.
 Мухаммад VI Хазнаджи (? — 1815) — 24-й дей Алжиру в 1815 році.
 Мухаммад VI (? — 1612/1618 або 1632) — 26-й маї (володар) і султан Борну в 1596/1602—1612/1618 або 1602/1617—1632 роках.
 Абу Абдаллах Мухаммад VI (? — 1574) — останній султан і халіф Держави Хафсідів у 1573—1574 роках.